Каваикини () — гора в округе Кауаи штата Гавайи Соединённых Штатов Америки. Высота — 1598 метров Является вершиной неактивного щитового вулкана острова Кауаи.

Трудность восхождения 
По данным Национального центра климатических данных Соединённых Штатов Америки, гора Каваикини — одно из самых дождливых мест Соединённых Штатов Америки. Также, атмосферные осадки идут практически каждый день, а влажные склоны затрудняют восхождение.

Дождь — не единственное препятствие при покорении горы Каваикини. На западном склоне расположен заповедник, а его километры плотного болотистого леса заграждают доступ к вершине.

На северном, восточном, южном склонах вершину защищают крутые скалы.

Происхождение названия 
С гавайского языка «ka wai kini» буквально переводится как «огромная вода». Имеется в виду большое количество атмосферных осадков на острове Кауаи.

Примечания 

Горные вершины США
Горы Океании
География Гавайев